Die Q School 2018/3 war das letzte von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker Main Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2018/19 und 2019/20. Die Spiele fanden vom 26. bis zum 31. Mai 2018 im Meadowside Leisure Centre in Burton upon Trent statt. In der Q School 2017 hatte es nur zwei Turniere gegeben, von 2011 bis 2013 war die Q School aber ebenfalls mit drei Turnieren gespielt worden.

Drei Teilnehmer kamen aus dem deutschsprachigen Raum. der dreifache österreichische Meister Andreas Ploner, der dreifache deutsche U16-Meister Umut Dikme und Felix Frede, Halbfinalist der deutschen Meisterschaft. Anders als bei den beiden vorhergehenden Turnieren verloren alle drei ihre Auftaktspiele.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Q-School-Turnieren schafften es diesmal auch zwei Neulinge auf die Main Tour. Der 22-jährige Engländer Ashley Carty und der 25-jährige Waliser Kishan Hirani konnten sich ihre beiden ersten Spielzeiten als Profis sichern. Thor Chuan Leong hatte als Nummer 101 der Weltrangliste die Weiterqualifikation in der vergangenen Saison klar verpasst, konnte aber nach fünf Jahren auf der Profitour noch einmal neu zwei Jahre anfügen. Den vierten Main-Tour-Platz sicherte sich schließlich der 37-jährige Hongkong-Chinese Andy Lee (chinesischer Name Lee Chun Wai). Ende der 2000er war er bereits ein Jahr lang Profi gewesen.

Ergebnisse 
Von den 201 Teilnehmern waren 17 in der Saison 2017/18 noch Mitglied der Main Tour und versuchten, ihren Profistatus zu behalten. Auch die übrigen 184 Amateure wollten eines der 4 Profitickets erlangen. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 146 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 55 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Die Ansetzung wurde vor Beginn der Q School ausgelost. War ein Spieler gegen einen Sieger aus Turnier 1 oder Turnier 2 gesetzt, dann rückte er automatisch eine Runde vor. Alle Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 4 Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

Gruppe 1 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|

|}
|}

Century-Breaks 
22 Century-Breaks wurden in den 6 Tagen gespielt. Nur zwei Spielern gelang mehr als ein Break von mindestens 100 Punkten, darunter Kuldesh Johal, der mit dem höchsten Turnierbreak von 135 Punkten seinen 4:1-Sieg in Runde 2 vollendete.

Quellen 

2018 3
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Burton upon Trent